Алансо́нские кружева́ () — тип кружева, который возник в Алансоне, Франция.

Изготовление кружева началось в Алансоне в XVI веке. Местная промышленность пережила быстрый рост в годы правления Людовика XIV Жан-Батистом Кольбером, который в 1665 году основал в городе Королевскую мастерскую по производству кружева в венецианском стиле. Целью создания этой мастерской было уменьшение зависимости французского двора от дорогостоящего иностранного импорта. Марта Ла Перрьер изменила венецианскую технику, и уникальный стиль «алансон» возник примерно в 1675 году после того, как монополия Кольбера закончилась.

Хотя после Французской революции спрос на кружево резко упал, его популярность частично восстановилась во время Второй Французской империи. Святая Мари-Азели Герен Мартен, мать святой Терезы из Лизьё, была известной кружевницей в Алансоне.

В конце XIX века производство алансонского кружева приходит в упадок в связи с изменениями в моде и развитием более дешёвого кружева машинного производства.

Алансонские кружева являются одним из ключевых предметов сюжета комедии Козьмы Пруткова «Блонды».

ЮНЕСКО признала необычное мастерство изготовления этого кружева и добавила его в свой Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в ноябре 2010 года.

См. также 
 Алансон
 Кружево
 Список типов тканей
 Нормандия

Литература 
 
 
 
 
 Бирюкова Н. Ю. Западноевропейское кружево XVI‒XIX вв. — Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1959.
 Cole Alan. Of lace in Arts and Craft Essays. — Longmans Green, 1903.

Примечания

Ссылки 
 История алансонского кружева
 Alençon Lace — История
 Алансонское кружево — иллюстрированное описание техники
 Музей изящных искусств и кружева Алансона
 Туристический офис Алансона
 Святилище Алансона — Зели Мартин, известная кружевница

Появились в 1665 году
1665 год в экономике
1665 год во Франции
Нематериальное наследие человечества во Франции
Культура Нормандии
История Нормандии
Алансон
Кружево